

Hydronymes 
Il existe au moins deux Río Guayas en Amérique du Sud :
 le Río Guayas (Colombie)
 le Río Guayas (Équateur), qui donne son nom à Guayaquil et à la province du Guayas